Исберг (значения) — топоним и фамилия.

Топоним 
 Исберг — коммуна во Франции.

Фамилия 
 Исберг, София (1819—1875) — шведская художница по дереву.

См. также 
 Айсберг (значения)